Джеймс Эдвард Талмедж (, 21 сентября 1862 года, Хангерфорд, Беркшир, Англия — 27 июля 1933 года) — мормонский религиозный деятель, американский учёный.

Биография 

В 1876 году семья перебралась в город Прово, штат Юта, США.

Джеймс Талмедж обучался в академии Бригама Янга, в Лихайском университете (1882—1883 гг.), в университете Джонса Хопкинса (1884 г.) и в университете «Illinois Wesleyan» (1896 г.). Работал профессором химии и геологии в академии Бригама Янга (1888—1893 гг.), был президентом университета Дезерет, ныне известного как университет штата Юта (1894—1897 гг.). Джеймс Эдвард Талмедж занимал руководящие должности в Церкви Иисуса Христа святых последних дней (Мормоны). С 1911 года по 1933, до момента своей смерти, был членом кворума двенадцати Апостолов, Церкви Иисуса Христа святых последних дней.

Научная деятельность 

Его научные труды принесли ему национальное и международное признание, которое выражалось в его членстве в различных научных обществах:

 Член Королевского микроскопического общества Лондона (1891 г.)
 Член Королевского общества Эдинбурга
 Член геологического общества Лондона
 Член геологического общества Америки (1897 г.)
 Член философского общества Великобритании
 Член американской ассоциации развития науки
 Член Королевского Шотландского географического общества

Сочинения 

Среди его наиболее важных работ, как научных так и религиозных, обычно выделяют следующие:

 Первая книга природы — () 1888 г.
 Домоводство — () 1891 г.
 Символы веры — () 1899 г.
 Великое Солёное Озеро, настоящее и прошлое — () 1900 г.
 История мормонизма — () 1907 г.
 Великое отступничество — () 1909 г.
 Дом Господа — () 1912 г.
 Иисус Христос — () 1915 г.
 Стойкость «Мормонизма» — () 1919 г.
 Разговоры в воскресенье вечером — () 1931 г.

Примечания

См. также 
 Мормоны
 Церковь Иисуса Христа Святых последних дней

Ссылки 
 James E. Talmage Journal. Volume 1, 1924. Digital Collections, Harold B. Lee Library, Brigham Young University.
 James E. Talmage Journal. Volume 2, 1924—1925. Digital Collections, Harold B. Lee Library, Brigham Young University.
 James E. Talmage Journal. Volume 3, 1926. Digital Collections, Harold B. Lee Library, Brigham Young University.
 James E. Talmage Journal. Volume 4, 1927. Digital Collections, Harold B. Lee Library, Brigham Young University.
 James E. Talmage Journal. Volume 5, 1928. Digital Collections, Harold B. Lee Library, Brigham Young University.
 James Edward Talmage, by Jeffrey S. Hardy, in Mormon Missionary Diaries. Digital Collections, Harold B. Lee Library, Brigham Young University.

 
 The Great Apostasy by James E. Talmage
  James E. Talmage and the Nature of the Godhead: The Gradual Unfolding of Latter-day Saint Theology , Ricks, Brian William, Master Thesis, Brigham Young University, 2007.
  James Edward Talmage  Utah History Encyclopedia.

Персоналии:Мормонизм
Церковные деятели XX века
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1862 году
Родившиеся 21 сентября
Умершие в 1933 году
Умершие 27 июля
Учёные по алфавиту
Члены Эдинбургского королевского общества
Члены Британского королевского общества микроскопистов
Выпускники Лихайского университета
Выпускники Уэслианского университета Иллинойса
Преподаватели Университета Юты